Detta är en lista över sjöar i Vännäs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vännäs kommun.

Lista

Vännäs kommun
 Lista